Серпневое () — село в Благодатненском сельском совете Валковского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321281008. Население по переписи 2001 года составляет 775 (382/393 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Серпневое находится в начале урочища Коренное, в 2-х км от реки Орчик (правый берег), в месте впадения в неё реки Грушевая, на расстоянии в 1 км расположены сёла Благодатное и Ландышево, к селу примыкает большой садовый массив.

Происхождение названия 
Село основано как Орлово в 1795 г., а в 1932 г. переименовано в село Серпневое.
Украинское  - август.
На территории Украины 2 населённых пункта с названием Серпневое.

История 
 1795 — год основания как село Орлово.
 1932 — переименование в село Серпневое.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и свинотоварная фермы.
 Небольшой кирпичный завод.
 ООО «Серпневое Плюс», производство алкогольных и безалкогольных напитков.
 «ЛАГИДНЕ», садовое хозяйство.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Спортивная площадка.
 Серпневская амбулатория семейной медицины.

Достопримечательности 
 Памятник воинам–односельчанам. 1941-1945 гг.

Религия 
 Свято-Спасо-Преображенский храм.
 Община Христиан веры евангельской "Благовест".

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района